

Sigle 
 Acyclic directed graph – grafo diretto aciclico, in matematica
 Airfield Defence Guards – unità speciale australiana

Codici 
 ADG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lenawee County, Adrian (Michigan), Stati Uniti
 adg – codice ISO 639-3 della lingua andegerebinha

Letteratura 
 A.D.G. – scrittore e giornalista francese